O Campeonato Carioca de Basquete de 1960 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

1960
Esporte no Brasil em 1960
1960 no basquetebol